Flüchtlinge steht für:

 Plural von Flüchtling, aus ihrer Heimat geflohene Personen
 Flüchtlinge (Film), deutscher Film von 1933
 Wir Flüchtlinge, Essay von Hannah Arendt

Siehe auch:

 Die Flüchtigen